Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Sektion 9

Sektion 10

Sektion 11

Sektion 12

Sektion 13

Sektion 14

Sektion 15

Sektion 16

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5EA93ACA-DA23-411C-884A-BAF62783F0F4

1995 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995/Herreneinzel